Krajna je lahko:
 Krajna Brda, Slovenija
 Krajna, Čačinci, Hrvaška
 Krajna, Tišina, Slovenija
 Krajna vas, Slovenija